Alexandra de Dinamarca (1844-1925)
 Alexandra del Regne Unit (princesa de Hohenlohe-Lagenburg) (1878-1942) 
 Alexandra del Regne Unit (princesa del Regne Unit) (1936)